Boron (Territoire de Belfort), een gemeente in het Franse departement Territoire de Belfort
 Boron (Californië), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Californië
 Boron (Mali), een gemeente in Mali
 Borium of Boor (element), een zwart metalloïde